Saint-Créac kan syfta på:
 Saint-Créac, Gers
 Saint-Créac, Hautes-Pyrénées